Но́вое () — посёлок при промышленном предприятии, расположенный на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина). Расположен на реке Хвощевая.

Население составляет 55 жителей (2006 год). Плотность населения — 1896,55 чел/кв.км.

История 
Населённый пункт создан как хозяйственный пункт Парафиевского сахарного завода после Великой Отечественной войны. Здесь занимались свекловодством и торфоразработкой. В 1980-х годах посёлок стал называться Новое. В 1990-е года сахарный завод прекратил работу.

География 
Посёлок Новое находится примерно в 36 км к югу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 158 м над уровнем моря. Посёлок находится в зоне умеренного умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Нет кладбища.

Ссылки 
 Новое на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района